UEFA Nations League A 2018–19 vil være topdivisionen af 2018–19 udgaven af UEFA Nations League, den første sæson af den internationale fodboldturnering for herrernes 55 landshold, der er medlemmer af UEFA. League A vil afslutte med et Nations League Slutspil i juni 2019, der vil hædre den første mester af UEFA Nations League.

Seedning

Grupper 
Listen over kampe blev bekræftet af UEFA den 24. januar 2018 efter lodtrækningen. De angivne tider er CET/CEST, (Lokaltid er angivet i parentes).

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Nations League slutspil 
De angivne tider er CEST (UTC+2), som angivet af UEFA.

Oversigt

Semifinaler

Tredjeplads play-off

Finale

Samlet stilling 
De 12 hold i division A vil blive rangeret fra 1 til 12 i UEFA Nations League 2018-19 efter følgende regler:
 De hold, der slutter på førsteplads i grupperne, vil blive rangeret 1 til 4 i alt efter deres placering i Nations League finalerne.
 Holdene der slutter på andenplads i grupperne vil blive rangeret på 5. til 8. plads alt efter deres resultater fra ligafasen.
 Holdene der slutter på tredjeplads i grupperne vil blive rangeret på 9. til 12. plads alt efter deres resultater fra ligafasen.

Kvalifikations play-offs 

De fire bedste hold i division A i følge den samlede stilling, der ikke har kvalificeret sig til Europamesterskabet i fodbold 2020 gennem kvalifikations gruppespillet, vil konkurrere i play-off runden, hvor vinderne kvalificerer sig til selve EM slutrunden.

Noter

Referencer 

A